Receveur ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Sylvestre Receveur (1750–1804), französischer Priester, Gründer der Gemeinschaft der Sœurs de la Retraite Chrétienne
 Philippe Receveur (* 1963), Schweizer Politiker

Receveur ist im Französischen ferner eine Bezeichnung für verschiedene Berufe und Tätigkeiten.